Esistono più comuni francesi con questo nome

Fresnes – Aisne
Fresnes – Côte-d'Or
Fresnes – Loir-et-Cher
Fresnes – Yonne
Fresnes – Valle della Marna